Сутиеска може да се отнася за:

 Сутиеска, река в Република Сръбска, Босна и Херцеговина
 Сутиеска, национален парк по течението на река Сутиеска
 Сутиеска, село в Сърбия, община Сечан
 Сутиеска, село в Сърбия, община Земун
 Кралева Сутиеска, град в Босна и Херцеговина, историческа столица на Краство Босна
 Битка при Сутиеска, военна операция по времето на Втората световна война
 Сутиеска (филм), югославски игрален филм от 1973 година
 ФК Сутиеска, футболен клуб от град Никшич, Черна гора